Премия «Оскар» лучшей актрисе второго плана (, офиц. ) — престижная награда Американской академии киноискусства, присуждаемая ежегодно и вручающаяся с 1937 года. Номинантов премии (не более пяти) выдвигают путём тайного голосования по списку допущенных фильмов члены академии, сами являющиеся актёрами и актрисами. Победитель определяется общим голосованием всех активных пожизненных членов академии.

В 2023 году премию «Оскар» в категории «Лучшая женская роль второго плана» получила Джейми Ли Кёртис за исполнение роли Дейдры Боубейрдры в фильме «Всё везде и сразу» (2022).

История 
Премия в номинации «Лучшая женская роль второго плана» впервые была вручена на 9-й церемонии в 1937 году, ранее актрисы второго плана участвовали в конкурсе наравне с исполнительницами главных ролей.

До шестнадцатой церемонии победителям вручалась не статуэтка «Оскар», а табличка с уменьшенной копией статуэтки.

Первым лауреатом отдельной премии для актрис второго плана стала Гейл Сондергард, получившая награду за роль в фильме «Энтони Несчастный».

Победители и номинанты 
В списке приведены сведения о номинантах и победителях в соответствии с Academy Awards Database, сгруппированные по церемониям (годам) и десятилетиям. В таблице включены имена актрис и названия фильмов с указанием ролей, за которые получена номинация.

Победители каждого года указаны первыми в списке и выделены полужирным шрифтом на золотом фоне. Слева от списка номинантов располагаются фотографии лауреатов.

1937—1940 
{| class="wikitable" width="100%" border="1" cellpadding="5" cellspacing="0" align="centre"
|-
! width="75px"|
! width="95px"|Фото лауреата
! width="174px"|Актриса
! Фильм
! width="200px"|Роль
|-
| rowspan=5|<center>9-я (1937)
| rowspan=5 align="center"|
|style="background:#EEDD82"|• Гейл Сондергард ||style="background:#EEDD82"|«Энтони Несчастный» ||style="background:#EEDD82"|Фэйт Палеологус
|-
|• Бьюла Бонди ||«Великолепная инсинуация» ||Рэйчел Джексон
|-
|• Элис Брейди ||«Мой слуга Годфри» ||Анжелика Баллок
|-
|• Бонита Гренвилл ||«Эти трое» ||Мэри Тилфорд
|-
|• Мария Успенская ||«Додсворт» ||баронесса фон Оберсдорф
|-
| rowspan=5|<center>10-я (1938)
| rowspan=5 align="center"|
|style="background:#EEDD82"|• Элис Брейди ||style="background:#EEDD82"|«В старом Чикаго» ||style="background:#EEDD82"|миссис Молли O’Лири
|-
|• Андреа Лидс ||«Дверь на сцену» ||Кэй Хамильтон
|-
|• Энн Ширли ||«Стелла Даллас» ||Лорел «Лолли» Даллас
|-
|• Клер Тревор ||«Тупик» ||Фрэнси
|-
|• Мэй Уитти ||«Когда настанет ночь» ||миссис Брэмсон
|-
| rowspan=5|<center>11-я (1939)
| rowspan=5 align="center"|
|style="background:#EEDD82"|• Фэй Бейнтер ||style="background:#EEDD82"|«Иезавель» ||style="background:#EEDD82"|тётя Белль Мэсси
|-
|• Бьюла Бонди ||«Из человеческих сердец» ||Мэри Уилкинс
|-
|• Билли Берк ||«Весело мы живём» ||миссис Эмили Килборн
|-
|• Спринг Байинтон ||«С собой не унесёшь» ||Пэнни Сайкамор
|-
|• Милица Корьюс ||«Большой вальс» ||Карла Доннер
|-
| rowspan=5|<center>12-я (1940)
| rowspan=5 align="center"|
|style="background:#EEDD82"|• Хэтти Макдэниел ||style="background:#EEDD82"|«Унесённые ветром» ||style="background:#EEDD82"|Мамушка
|-
|• Оливия де Хэвилленд ||«Унесённые ветром» ||Мелани Гамильтон
|-
|• Джеральдин Фицджеральд ||«Грозовой перевал» ||Изабелла Линтон
|-
|• Эдна Мэй Оливер ||«Барабаны долины Махонке» ||миссис Сара Маккленнар
|-
|• Мария Успенская ||«Любовный роман» ||бабушка Жану
|-
|}

 1941—1950 
{| class="wikitable" width="100%" border="1" cellpadding="5" cellspacing="0" align="centre"
|-
! width="75px"|Церемония
! width="95px"|Фото лауреата
! width="174px"|Актриса
! Фильм
! width="200px"|Роль
|-
| rowspan=5|<center>13-я (1941)
| rowspan=5 align="center"|
|style="background:#EEDD82"|• Джейн Дарвелл ||style="background:#EEDD82"|«Гроздья гнева» ||style="background:#EEDD82"|мама Джоад
|-
|• Джудит Андерсон ||«Ребекка» ||миссис Денверс
|-
|• Рут Хасси ||«Филадельфийская история» ||Элизабет Имбри
|-
|• Барбара О’Нил ||«Все это и небо в придачу» ||герцогиня Празлинская
|-
|• Марджори Рэмбю ||«Путь наслаждений» ||Мами Адамс
|-
| rowspan=5|<center>14-я (1942)
| rowspan=5 align="center"|
|style="background:#EEDD82"|• Мэри Астор ||style="background:#EEDD82"|«Великая ложь» ||style="background:#EEDD82"|Сандра Ковак
|-
|• Сара Олгуд ||«Как зелена была моя долина» ||миссис Бет Морган
|-
|• Патрисия Коллиндж ||«Маленькие лисички» ||Бёрди Хаббард
|-
|• Тереза Райт ||«Маленькие лисички» ||Александра Гидденс
|-
|• Маргарет Вичерли ||«Сержант Йорк» ||мать Йорка
|-
| rowspan=5|<center>15-я (1943)
| rowspan=5 align="center"|
|style="background:#EEDD82"|• Тереза Райт ||style="background:#EEDD82"|«Миссис Минивер» ||style="background:#EEDD82"|Кэрол Белдон
|-
|• Глэдис Купер ||«Вперёд, путешественник» ||миссис Вэйл
|-
|• Агнес Мурхед ||«Великолепные Эмберсоны» ||Фанни Минафер
|-
|• Сьюзан Питерс ||«Случайная жатва» ||Китти Чилсет
|-
|• Мэй Уитти ||«Миссис Минивер» ||леди Белдон
|-
| rowspan=5|<center>16-я (1944)
| rowspan=5 align="center"|
|style="background:#EEDD82"|• Катина Паксино ||style="background:#EEDD82"|«По ком звонит колокол» ||style="background:#EEDD82"|Пилар
|-
|• Глэдис Купер ||«Песня Бернадетт» ||сестра Мария Тереза Возу
|-
|• Полетт Годдар ||«Сквозь гордость, тоску и утраты» ||лейтенант Джоан О’Дул
|-
|• Энн Ревир ||«Песня Бернадетт» ||Луиза Субиру
|-
|• Люсиль Уотсон ||«Дозор на Рейне» ||Фанни Фаррелли
|-
| rowspan=5|<center>17-я (1945)
| rowspan=5 align="center"|
|style="background:#EEDD82"|• Этель Берримор ||style="background:#EEDD82"|«Только одинокое сердце» ||style="background:#EEDD82"|мама Мотт
|-
|• Дженнифер Джонс ||«С тех пор как вы ушли» ||Джейн Дебора Хилтон
|-
|• Анджела Лэнсбери ||«Газовый свет» ||Нэнси Оливер
|-
|• Алин Макмагон ||«Потомство дракона» ||жена Линг Тана
|-
|• Агнес Мурхед ||«Миссис Паркингтон» ||баронесса Аспазия Конти
|-
| rowspan=5|<center>18-я (1946)
| rowspan=5 align="center"|
|style="background:#EEDD82"|• Энн Ревир ||style="background:#EEDD82"|'''«Национальный бархат» ||style="background:#EEDD82"|миссис Браун
|-
|• Ив Арден ||«Милдред Пирс» ||Ида Корвин
|-
|• Энн Блит ||«Милдред Пирс» ||Веда Пирс
|-
|• Анджела Лэнсбери ||«Портрет Дориана Грея» ||Сибил Вейн
|-
|• Джоан Лорринг ||«Кукуруза зелёная» ||Бэсси Уотти
|-
| rowspan=5|<center>19-я (1947)
| rowspan=5 align="center"|
|style="background:#EEDD82"|• Энн Бакстер ||style="background:#EEDD82"|«Остриё бритвы» ||style="background:#EEDD82"|Софи Макдональд
|-
|• Этель Берримор ||«Винтовая лестница» ||миссис Уоррен
|-
|• Лиллиан Гиш ||«Дуэль под солнцем» ||Лора Белль Макканлес
|-
|• Флора Робсон ||«Саратогская железнодорожная ветка» ||Анжелика Буитон
|-
|• Гейл Сондергард ||«Анна и король Сиама» ||леди Тианг
|-
| rowspan=5|<center>20-я (1948)
| rowspan=5 align="center"|
|style="background:#EEDD82"|• Селеста Холм ||style="background:#EEDD82"|«Джентльменское соглашение» ||style="background:#EEDD82"|Анна Деттри
|-
|• Этель Берримор ||«Дело Парадайна» ||леди Софи Хорфилд
|-
|• Глория Грэм ||«Перекрёстный огонь» ||Джинни Трэмейн
|-
|• Марджори Мэйн ||«Неудачник и я» ||мама Киттл
|-
|• Энн Ревир ||«Джентльменское соглашение» ||миссис Грин
|-
| rowspan=5|<center>21-я (1949)
| rowspan=5 align="center"|
|style="background:#EEDD82"|• Клер Тревор ||style="background:#EEDD82"|«Ки-Ларго» ||style="background:#EEDD82"|Гэй Доун
|-
|• Барбара Бел Геддес ||«Я помню маму» ||Катрин Хансон
|-
|• Эллен Корби ||«Я помню маму» ||тётя Трина
|-
|• Агнес Мурхед ||«Джонни Белинда» ||Эгги Макдональд
|-
|• Джин Симмонс ||«Гамлет» ||Офелия
|-
| rowspan=5|<center>22-я (1950)
| rowspan=5 align="center"|
|style="background:#EEDD82"|• Мерседес Маккэмбридж ||style="background:#EEDD82"|«Вся королевская рать» ||style="background:#EEDD82"|Сэди Бёрк
|-
|• Этель Берримор ||«Пинки» ||мисс Эм
|-
|• Селеста Холм ||«Приходи в конюшню» ||сестра Шоластика
|-
|• Эльза Ланчестер ||«Приходи в конюшню» ||Амелия Поттс
|-
|• Этель Уотерс ||«Пинки» ||Дайси Джонсон
|-
|}

 1951—1960 
{| class="wikitable" width="100%" border="1" cellpadding="5" cellspacing="0" align="centre"
|-
! width="75px"|Церемония
! width="95px"|Фото лауреата
! width="174px"|Актриса
! Фильм
! width="200px"|Роль
|-
| rowspan=5|<center>23-я (1951)
| rowspan=5 align="center"|
|style="background:#EEDD82"|• Джозефин Халл ||style="background:#EEDD82"|«Харви» ||style="background:#EEDD82"|Вета Луиза Симмонс
|-
|• Хоуп Эмерсон ||«В клетке» ||Эвелин Харпер
|-
|• Селеста Холм ||«Всё о Еве» ||Карен Ричардс
|-
|• Нэнси Олсон ||«Бульвар Сансет» ||Бетти Шефер
|-
|• Телма Риттер ||«Всё о Еве» ||Бёрди
|-
| rowspan=5|<center>24-я (1952)
| rowspan=5 align="center"|
|style="background:#EEDD82"|• Ким Хантер ||style="background:#EEDD82"|«Трамвай „Желание“» ||style="background:#EEDD82"|Стелла Ковальски
|-
|• Джоан Блонделл ||«Голубая вуаль» ||Энни Роулинз
|-
|• Милдред Даннок ||«Смерть коммивояжёра» ||Линда Ломен
|-
|• Ли Грант ||«Детективная история» ||магазинная воровка
|-
|• Телма Риттер ||«Брачный сезон» ||Эллен Макналти
|-
| rowspan=5|<center>25-я (1953)
| rowspan=5 align="center"|
|style="background:#EEDD82"|• Глория Грэм ||style="background:#EEDD82"|«Злые и красивые» ||style="background:#EEDD82"|Розмари Бартлоу
|-
|• Джин Хэген ||«Поющие под дождём» ||Лина Ламонт
|-
|• Колетт Маршан ||«Мулен Руж» ||Мари Шарле
|-
|• Терри Мур ||«Вернись, малышка Шеба» ||Мари Бакхолдер
|-
|• Телма Риттер ||«С песней в моём сердце» ||Клэнси
|-
| rowspan=5|<center>26-я (1954)
| rowspan=5 align="center"|
|style="background:#EEDD82"|• Донна Рид ||style="background:#EEDD82"|«Отныне и во веки веков» ||style="background:#EEDD82"|Альма «Лорин» Бёрк
|-
|• Грейс Келли ||«Могамбо» ||Линда Нордли
|-
|• Джеральдин Пейдж ||«Хондо» ||Энджи Лоу
|-
|• Марджори Рэмбю ||«Грустная песня» ||миссис Стюарт
|-
|• Телма Риттер ||«Происшествие на Саут-стрит» ||Мо Уильямс
|-
| rowspan=5|<center>27-я (1955)
| rowspan=5 align="center"|
|style="background:#EEDD82"|• Эва Мари Сейнт ||style="background:#EEDD82"|«В порту» ||style="background:#EEDD82"|Эди Дойл
|-
|• Нина Фох ||«Административная власть» ||Эрика Мартин
|-
|• Кэти Хурадо ||«Сломанное копьё» ||сеньора Деверо
|-
|• Джен Стерлинг ||«Великий и могучий» ||Салли Макки
|-
|• Клер Тревор ||«Великий и могучий» ||Мэй Холст
|-
| rowspan=5|<center>28-я (1956)
| rowspan=5 align="center"|
|style="background:#EEDD82"|• Джо Ван Флит ||style="background:#EEDD82"|«К востоку от рая» ||style="background:#EEDD82"|Кейт
|-
|• Бетси Блэр ||«Марти» ||Клара Шнайдер
|-
|• Пегги Ли ||«Блюз Пита Келли» ||Роза Хопкинс
|-
|• Мариса Паван ||«Татуированная роза» ||Роза Делла Роза
|-
|• Натали Вуд ||«Бунтарь без причины» ||''Джуди
|-
| rowspan=5|<center>29-я (1957)
| rowspan=5 align="center"|
|style="background:#EEDD82"|• Дороти Мэлоун ||style="background:#EEDD82"|«Слова, написанные на ветру» ||style="background:#EEDD82"|Мэрили Хэдли
|-
|• Милдред Даннок ||«Куколка» ||тётушка Роуз Комфорт
|-
|• Айлин Хекарт ||«Дурная кровь» ||Гортензия Дэйгл
|-
|• Мерседес Маккэмбридж ||«Гигант» ||Луз Бенедикт
|-
|• Патти Маккормак ||«Дурная кровь» ||Рода Пенмарк
|-
| rowspan=5|<center>30-я (1958)
| rowspan=5 align="center"|
|style="background:#EEDD82"|• Миёси Умэки ||style="background:#EEDD82"|«Сайонара» ||style="background:#EEDD82"|Кацуми
|-
|• Кэролин Джонс ||«Мальчишник» ||экзистенциалистка
|-
|• Эльза Ланчестер ||«Свидетель обвинения» ||мисс Плимсолл
|-
|• Хоуп Лэнг ||«Пэйтон Плейс» ||Селена Кросс
|-
|• Дайан Варси ||«Пэйтон Плейс» ||Эллисон Маккензи
|-
| rowspan=5|<center>31-я (1959)
| rowspan=5 align="center"|
|style="background:#EEDD82"|• Уэнди Хиллер ||style="background:#EEDD82"|«За отдельными столиками» ||style="background:#EEDD82"|Пэт Купер
|-
|• Пегги Касс ||«Тётушка Мэйм» ||Агнес Гуч
|-
|• Марта Хайер ||«И подбежали они» ||Гвен Фрэнч
|-
|• Морин Стэплтон ||«Одинокие сердца» ||Фэй Дойл
|-
|• Кара Уильямс ||«Не склонившие головы» ||мать Билли
|-
| rowspan=5|<center>32-я (1960)
| rowspan=5 align="center"|
|style="background:#EEDD82"|• Шелли Уинтерс ||style="background:#EEDD82"|«Дневник Анны Франк» ||style="background:#EEDD82"|Петронелла ван Даан
|-
|• Гермиона Баддели ||«Путь наверх» ||Элспет
|-
|• Сьюзан Конер ||«Имитация жизни» ||Сара Джейн (в 19 лет)
|-
|• Хуанита Мур ||«Имитация жизни» ||Энни Джонсон
|-
|• Телма Риттер ||«Телефон пополам» ||''Алма
|-
|}

 1961—1970 
{| class="wikitable" width="100%" border="1" cellpadding="5" cellspacing="0" align="centre"
|-
! width="75px"|Церемония
! width="95px"|Фото лауреата
! width="174px"|Актриса
! Фильм
! width="200px"|Роль
|-
| rowspan=5|<center>33-я (1961)
| rowspan=5 align="center"|
|style="background:#EEDD82"|• Ширли Джонс ||style="background:#EEDD82"|«Элмер Гантри» ||style="background:#EEDD82"|Лулу Бейнс
|-
|• Глинис Джонс ||«Бродяги» ||миссис Фёрт
|-
|• Ширли Найт ||«Тьма наверху лестницы» ||Рини Флуд
|-
|• Джанет Ли ||«Психо» ||Мэрион Крэйн
|-
|• Мэри Юр ||«Сыновья и любовники» ||Клара Доус
|-
| rowspan=5|<center>34-я (1962)
| rowspan=5 align="center"|
|style="background:#EEDD82"|• Рита Морено ||style="background:#EEDD82"|«Вестсайдская история» ||style="background:#EEDD82"|Анита
|-
|• Фэй Бейнтер ||«Детский час» ||миссис Амелия Тилфорд
|-
|• Джуди Гарленд ||«Нюрнбергский процесс» ||Ирен Хоффман
|-
|• Лотте Ленья ||«Римская весна миссис Стоун» ||графиня
|-
|• Уна Меркел ||«Лето и дым» ||миссис Уайнмиллер
|-
| rowspan=5|<center>35-я (1963)
| rowspan=5 align="center"|
|style="background:#EEDD82"|• Патти Дьюк ||style="background:#EEDD82"|«Сотворившая чудо» ||style="background:#EEDD82"|Хелен Келлер
|-
|• Мэри Бэдэм ||«Убить пересмешника» ||Джин Луиза «Глазастик» Финч
|-
|• Ширли Найт ||«Сладкоголосая птица юности» ||Хэвенли Финли
|-
|• Анджела Лэнсбери ||«Манчжурский кандидат» ||миссис Айселин
|-
|• Телма Риттер ||«Любитель птиц из Алькатраса» ||Элизабет Страуд
|-
| rowspan=5|<center>36-я (1964)
| rowspan=5 align="center"|
|style="background:#EEDD82"|• Маргарет Рутерфорд ||style="background:#EEDD82"|«Очень важные персоны» ||style="background:#EEDD82"|герцогиня Брайтон
|-
|• Дайан Силенто ||«Том Джонс» ||Молли Сигрим
|-
|• Эдит Эванс ||«Том Джонс» ||мисс Уэстерн
|-
|• Джойс Редман ||«Том Джонс» ||миссис Уотерс / Дженни Джонс
|-
|• Лилия Скала ||«Полевые лилии» ||мать-настоятельница Мария
|-
| rowspan=5|<center>37-я (1965)
| rowspan=5 align="center"|
|style="background:#EEDD82"|• Лиля Кедрова ||style="background:#EEDD82"|«Грек Зорба» ||style="background:#EEDD82"|мадам Гортензия
|-
|• Глэдис Купер ||«Моя прекрасная леди» ||миссис Хиггинс
|-
|• Эдит Эванс ||«Меловой сад» ||миссис Сент-Моэм
|-
|• Грейсон Холл ||«Ночь игуаны» ||Джудит Феллоуз
|-
|• Агнес Мурхед ||«Тише, тише, милая Шарлотта» ||Велма Кратер
|-
| rowspan=5|<center>38-я (1966)
| rowspan=5 align="center"|
|style="background:#EEDD82"|• Шелли Уинтерс ||style="background:#EEDD82"|«Клочок синевы» ||style="background:#EEDD82"|Роуз-Энн Д’Арси
|-
|• Рут Гордон ||«Внутренний мир Дэйзи Кловер» ||миссис Кловер
|-
|• Джойс Редман ||«Отелло» ||Эмилия
|-
|• Мэгги Смит ||«Отелло» ||Дездемона
|-
|• Пегги Вуд ||«Звуки музыки» ||настоятельница монастыря
|-
| rowspan=5|<center>39-я (1967)
| rowspan=5 align="center"|
|style="background:#EEDD82"|• Сэнди Деннис ||style="background:#EEDD82"|«Кто боится Вирджинии Вулф?» ||style="background:#EEDD82"|Хани
|-
|• Уэнди Хиллер ||«Человек на все времена» ||Элис Мор
|-
|• Жоселин Лагард ||«Гавайи» ||королева Малама
|-
|• Вивьен Мерчант ||«Элфи» ||Лили
|-
|• Джеральдин Пейдж ||«Ты теперь большой мальчик» ||Марджери Шантиклер
|-
| rowspan=5|<center>40-я (1968)
| rowspan=5 align="center"|
|style="background:#EEDD82"|• Эстель Парсонс ||style="background:#EEDD82"|«Бонни и Клайд» ||style="background:#EEDD82"|Бланш Бэрроу
|-
|• Кэрол Чэннинг ||«Весьма современная Милли» ||Маззи Ван Хоссмер
|-
|• Милдред Нэтвик ||«Босиком по парку» ||миссис Этель Бэнкс
|-
|• Би Ричардс ||«Угадай, кто придёт к обеду?» ||миссис Прентис
|-
|• Кэтрин Росс ||«Выпускник» ||Элейн Робинсон
|-
| rowspan=5|<center>41-я (1969)
| rowspan=5 align="center"|
|style="background:#EEDD82"|• Рут Гордон ||style="background:#EEDD82"|«Ребёнок Розмари» ||style="background:#EEDD82"|Минни Кастевет
|-
|• Линн Карлин ||«Лица» ||Мария Форст
|-
|• Сондра Локк ||«Сердце — одинокий охотник» ||Мик Келли
|-
|• Кэй Медфорд ||«Смешная девчонка» ||Роуз Брайс
|-
|• Эстель Парсонс ||«Рейчел, Рейчел» ||Калла Мэкки
|-
| rowspan=5|<center>42-я (1970)
| rowspan=5 align="center"|
|style="background:#EEDD82"|• Голди Хоун ||style="background:#EEDD82"|«Цветок кактуса» ||style="background:#EEDD82"|Тони Симмонс
|-
|• Кэтрин Бёрнс ||«Последнее лето» ||Рода
|-
|• Дайан Кэннон ||«Боб и Кэрол, Тед и Элис» ||Элис Хендерсон
|-
|• Сильвия Майлз ||«Полуночный ковбой» ||Касс
|-
|• Сюзанна Йорк ||«Загнанных лошадей пристреливают, не правда ли?» ||Элис
|-
|}

 1971—1980 
{| class="wikitable" width="100%" border="1" cellpadding="5" cellspacing="0" align="centre"
|-
! width="75px"|Церемония
! width="95px"|Фото лауреата
! width="174px"|Актриса
! Фильм
! width="200px"|Роль
|-
| rowspan=5|<center>43-я (1971)
| rowspan=5 align="center"|
|style="background:#EEDD82"|• Хелен Хейс ||style="background:#EEDD82"|«Аэропорт» ||style="background:#EEDD82"|Ада Квонсетт
|-
|• Карен Блэк ||«Пять лёгких пьес» ||Рейетт Дипесто
|-
|• Ли Грант ||«Землевладелец» ||Джойс Эндерс
|-
|• Салли Келлерман ||«Военно-полевой госпиталь» ||
|-
|• Морин Стэплтон ||«Аэропорт» ||Инез Герреро
|-
| rowspan=5|<center>44-я (1972)
| rowspan=5 align="center"|
|style="background:#EEDD82"|• Клорис Личмен ||style="background:#EEDD82"|«Последний киносеанс» ||style="background:#EEDD82"|Рут Поппер
|-
|• Энн-Маргрет ||«Познание плоти» ||Бобби
|-
|• Эллен Бёрстин ||«Последний киносеанс» ||Лоиз Фэрроу
|-
|• Барбара Харрис ||«Кто такой Гарри Келлерман и почему он говорит обо мне ужасные вещи?» ||Эллисон Денсмор
|-
|• Маргарет Лейтон ||«Посредник» ||миссис Модсли
|-
| rowspan=5|<center>45-я (1973)
| rowspan=5 align="center"|
|style="background:#EEDD82"|• Айлин Хекарт ||style="background:#EEDD82"|«Бабочки свободны» ||style="background:#EEDD82"|миссис Бейкер
|-
|• Джинни Берлин ||«Разбивающий сердца» ||Лайла Колодна
|-
|• Джеральдин Пейдж ||«Пит и Тилли» ||Гертруда
|-
|• Сьюзан Тайррелл ||«Жирный город» ||Ома
|-
|• Шелли Уинтерс ||«Приключение „Посейдона“» ||Белль Розен
|-
| rowspan=5|<center>46-я (1974)
| rowspan=5 align="center"|
|style="background:#EEDD82"|• Татум О’Нил ||style="background:#EEDD82"|«Бумажная луна» ||style="background:#EEDD82"|Эдди Логгинс
|-
|• Линда Блэр ||«Изгоняющий дьявола» ||Риган Макнил
|-
|• Кэнди Кларк ||«Американские граффити» ||Дебби Данхэм
|-
|• Мэдлин Кан ||«Бумажная луна» ||Трикси Делайт
|-
|• Сильвия Сидни ||«Летние желания, зимние мечты» ||миссис Притчетт
|-
| rowspan=5|<center>47-я (1975)
| rowspan=5 align="center"|
|style="background:#EEDD82"|• Ингрид Бергман ||style="background:#EEDD82"|«Убийство в „Восточном экспрессе“» ||style="background:#EEDD82"|Грета Олссон
|-
|• Валентина Кортезе ||«Американская ночь» ||Северина
|-
|• Мэдлин Кан ||«Сверкающие сёдла» ||Лили фон Штапп
|-
|• Дайан Ладд ||«Алиса здесь больше не живёт» ||Фло Кастлберри
|-
|• Талия Шайр ||«Крёстный отец 2» ||Конни Корлеоне
|-
| rowspan=5|<center>48-я (1976)
| rowspan=5 align="center"|
|style="background:#EEDD82"|• Ли Грант ||style="background:#EEDD82"|«Шампунь» ||style="background:#EEDD82"|Фелиция Карпф
|-
|• Рони Блэкли ||«Нэшвилл» ||Барбара Джин
|-
|• Сильвия Майлз ||«Прощай, моя красавица» ||Джесси Холстед Флориан
|-
|• Лили Томлин ||«Нэшвилл» ||Линни Риз
|-
|• Бренда Ваккаро ||«Одного раза недостаточно» ||Линда Риггс
|-
| rowspan=5|<center>49-я (1977)
| rowspan=5 align="center"|
|style="background:#EEDD82"|• Беатрис Стрейт ||style="background:#EEDD82"|«Телесеть» ||style="background:#EEDD82"|Луиза Шумахер
|-
|• Джейн Александер ||«Вся президентская рать» ||Джуди Холбек
|-
|• Джоди Фостер ||«Таксист» ||Айрис «Изи» Стенсма
|-
|• Ли Грант ||«Путешествие проклятых» ||Лиллиан Розен
|-
|• Пайпер Лори ||«Кэрри» ||Маргарет Уайт
|-
| rowspan=5|<center>50-я (1978)
| rowspan=5 align="center"|
|style="background:#EEDD82"|• Ванесса Редгрейв ||style="background:#EEDD82"|«Джулия» ||style="background:#EEDD82"|Джулия
|-
|• Лесли Браун ||«Поворотный пункт» ||Эмилия Роджерс
|-
|• Куинн Каммингс ||«До свидания, дорогая» ||Люси Макфадден
|-
|• Мелинда Диллон ||«Близкие контакты третьей степени» ||Джиллиан Гуилер
|-
|• Тьюсдей Уэлд ||«В поисках мистера Гудбара» ||Кэтрин
|-
| rowspan=5|<center>51-я (1979)
| rowspan=5 align="center"|
|style="background:#EEDD82"|• Мэгги Смит ||style="background:#EEDD82"|'''«Калифорнийский отель» ||style="background:#EEDD82"|Дайана Бэрри
|-
|• Дайан Кэннон ||«Небеса могут подождать» ||Джулия Фарнсворт
|-
|• Пенелопа Милфорд ||«Возвращение домой» ||Ви Мансон
|-
|• Морин Стэплтон ||«Интерьеры» ||Перл
|-
|• Мерил Стрип ||«Охотник на оленей» ||Линда
|-
| rowspan=5|<center>52-я (1980)
| rowspan=5 align="center"|
|style="background:#EEDD82"|• Мерил Стрип ||style="background:#EEDD82"|«Крамер против Крамера» ||style="background:#EEDD82"|Джоанна Крамер
|-
|• Джейн Александер ||«Крамер против Крамера» ||Маргарет Фелпс
|-
|• Барбара Бэрри ||«Уходя в отрыв» ||Эвелин Столлер
|-
|• Кэндис Берген ||«Начать сначала» ||Джессика Поттер
|-
|• Мэриел Хемингуэй ||«Манхэттен» ||Трейси
|-
|}

 1981—1990 
{| class="wikitable" width="100%" border="1" cellpadding="5" cellspacing="0" align="centre"
|-
! width="75px"|Церемония
! width="95px"|Фото лауреата
! width="174px"|Актриса
! Фильм
! width="200px"|Роль
|-
| rowspan=5|<center>53-я (1981)
| rowspan=5 align="center"|
|style="background:#EEDD82"|• Мэри Стинберджен ||style="background:#EEDD82"|«Мелвин и Говард» ||style="background:#EEDD82"|Линда Думмар
|-
|• Айлин Бреннан ||«Рядовой Бенджамин» ||капитан Дорин Льюис
|-
|• Эва Ле Галлиенн ||«Воскрешение» ||бабушка Перл
|-
|• Кэти Мориарти ||«Бешеный бык» ||Вики Тейлер Ламотта
|-
|• Дайана Скаруид ||«Скрытые пасы» ||Луиза
|-
| rowspan=5|<center>54-я (1982)
| rowspan=5 align="center"|
|style="background:#EEDD82"|• Морин Стэплтон ||style="background:#EEDD82"|«Красные» ||style="background:#EEDD82"|Эмма Гольдман
|-
|• Мелинда Диллон ||«Без злого умысла» ||Тереза Перрон
|-
|• Джейн Фонда ||«На золотом озере» ||Челси Тэйер Уэйн
|-
|• Джоан Хакетт ||«Только когда я смеюсь» ||Тоби Ландау
|-
|• Элизабет Макговерн ||«Рэгтайм» ||Эвелин Несбит
|-
| rowspan=5|<center>55-я (1983)
| rowspan=5 align="center"|
|style="background:#EEDD82"|• Джессика Лэнг ||style="background:#EEDD82"|«Тутси» ||style="background:#EEDD82"|Джули Николс
|-
|• Гленн Клоуз ||«Мир по Гарпу» ||Дженни Филдс
|-
|• Тери Гарр ||«Тутси» ||Сэнди Лестер
|-
|• Ким Стэнли ||«Фрэнсис» ||Лиллиан Фармер
|-
|• Лесли Энн Уоррен ||«Виктор/Виктория» ||Норма Кэссиди
|-
| rowspan=5|<center>56-я (1984)
| rowspan=5 align="center"|
|style="background:#EEDD82"|• Линда Хант ||style="background:#EEDD82"|«Год опасной жизни» ||style="background:#EEDD82"|Билли Кван
|-
|• Шер ||«Силквуд» ||Долли Пелликер
|-
|• Гленн Клоуз ||«Большое разочарование» ||Сара Купер
|-
|• Эми Ирвинг ||«Йентл» ||Хадасс
|-
|• Элфри Вудард ||«Кросс-Крик» ||Гичи
|-
| rowspan=5|<center>57-я (1985)
| rowspan=5 align="center"|
|style="background:#EEDD82"|• Пегги Эшкрофт ||style="background:#EEDD82"|«Поездка в Индию» ||style="background:#EEDD82"|миссис Мур
|-
|• Гленн Клоуз ||«Самородок» ||Айрис Гейнс
|-
|• Линдсей Краус ||«Места в сердце» ||Маргарет Ломакс
|-
|• Кристин Лахти ||«Дополнительная смена» ||Хэйзел
|-
|• Джеральдин Пейдж ||«Крёстный отец Гринвич Виллидж» ||миссис Риттер
|-
| rowspan=5|<center>58-я (1986)
| rowspan=5 align="center"|
|style="background:#EEDD82"|• Анжелика Хьюстон ||style="background:#EEDD82"|«Честь семьи Прицци» ||style="background:#EEDD82"|Мэйроуз Прицци
|-
|• Маргарет Эйвери ||«Цветы лиловые полей» ||Шуг Эйвери
|-
|• Эми Мэдиган ||«Дважды в жизни» ||Санни Собел
|-
|• Мег Тилли ||«Агнесса божья» ||сестра Агнесса
|-
|• Опра Уинфри ||«Цветы лиловые полей» ||София
|-
| rowspan=5|<center>59-я (1987)
| rowspan=5 align="center"|
|style="background:#EEDD82"|• Дайан Уист ||style="background:#EEDD82"|«Ханна и её сёстры» ||style="background:#EEDD82"|Холли
|-
|• Тесс Харпер ||«Преступления сердца» ||Чик Бойл
|-
|• Пайпер Лори ||«Дети меньшего бога» ||миссис Норман
|-
|||«Цвет денег» ||Кармен
|-
|• Мэгги Смит ||«Комната с видом» ||Шарлотта Бартлетт
|-
| rowspan=5|<center>60-я (1988)
| rowspan=5 align="center"|
|style="background:#EEDD82"|• Олимпия Дукакис ||style="background:#EEDD82"|«Власть луны» ||style="background:#EEDD82"|Роза Касторини
|-
|• Норма Алеандро ||«Габи: правдивая история» ||Флоренция
|-
|• Энн Арчер ||«Роковое влечение» ||Бет Галлахер
|-
|• Энн Рэмси ||«Сбрось маму с поезда» ||миссис Лифт
|-
|• Энн Сотерн ||«Августовские киты» ||Тиша Доути
|-
| rowspan=5|<center>61-я (1989)
| rowspan=5 align="center"|
|style="background:#EEDD82"|• Джина Дэвис ||style="background:#EEDD82"|«Турист поневоле» ||style="background:#EEDD82"|Мюриэл Притчетт
|-
|• Джоан Кьюсак ||«Деловая девушка» ||Синтия
|-
|• Фрэнсис Макдорманд ||«Миссисипи в огне» ||миссис Пелл
|-
|• Мишель Пфайффер ||«Опасные связи» ||мадам Мари де Турвель
|-
|• Сигурни Уивер ||«Деловая девушка» ||Кэтрин Паркер
|-
| rowspan=5|<center>62-я (1990)
| rowspan=5 align="center"|
|style="background:#EEDD82"|• Бренда Фрикер ||style="background:#EEDD82"|«Моя левая нога» ||style="background:#EEDD82"|миссис Браун
|-
|• Анжелика Хьюстон ||«Враги. История любви» ||Тамара Бродер
|-
|• Лена Олин ||«Враги. История любви» ||Маша
|-
|• Джулия Робертс ||«Стальные магнолии» ||Шелби Итентон Лэтчери
|-
|• Дайан Уист ||«Родители» ||Хелен Бакмен
|-
|}

 1991—2000 
{| class="wikitable" width="100%" border="1" cellpadding="5" cellspacing="0" align="centre"
|-
! width="75px"|Церемония
! width="95px"|Фото лауреата
! width="174px"|Актриса
! Фильм
! width="200px"|Роль
|-
| rowspan=5|<center>63-я (1991)
| rowspan=5 align="center"|
|style="background:#EEDD82"|• Вупи Голдберг ||style="background:#EEDD82"|«Привидение» ||style="background:#EEDD82"|Ода Мэй Браун
|-
|• Аннетт Бенинг ||«Кидалы» ||Майра Лэнгтри
|-
|• Лоррейн Бракко ||«Славные парни» ||Карен Хилл
|-
|• Дайан Ладд ||«Дикие сердцем» ||Мариэтта Форчун
|-
|• Мэри Макдоннелл ||«Танцующий с волками» ||«Стоящая с кулаком»
|-
| rowspan=5|<center>64-я (1992)
| rowspan=5 align="center"|
|style="background:#EEDD82"|• Мерседес Рул ||style="background:#EEDD82"|«Король-рыбак» ||style="background:#EEDD82"|Энн Наполитано
|-
|• Дайан Ладд ||«Слабая Роза» ||мать семейства
|-
|• Джульетт Льюис ||«Мыс страха» ||Даниэлла Боуден
|-
|• Кейт Неллиган ||«Повелитель приливов» ||Лайла Уинго Ньюбери
|-
|• Джессика Тэнди ||«Жареные зелёные помидоры» ||Нинни Тредгуд
|-
| rowspan=5|<center>65-я (1993)
| rowspan=5 align="center"|
|style="background:#EEDD82"|• Мариса Томей ||style="background:#EEDD82"|«Мой кузен Винни» ||style="background:#EEDD82"|Мона Лиза Вито
|-
|• Джуди Дэвис ||«Мужья и жёны» ||Салли
|-
|• Джоан Плаурайт ||«Колдовской апрель» ||миссис Фишер
|-
|• Ванесса Редгрейв ||«Говардс-Энд» ||Рут Уилкокс
|-
|• Миранда Ричардсон ||«Ущерб» ||Ингрид Флеминг
|-
| rowspan=5|<center>66-я (1994)
| rowspan=5 align="center"|
|style="background:#EEDD82"|• Анна Пэкуин ||style="background:#EEDD82"|«Пианино» ||style="background:#EEDD82"|Флора Макграт
|-
|• Холли Хантер ||«Фирма» ||Тэмми Хемфилл
|-
|• Рози Перес ||«Бесстрашный» ||Карла Родриго
|-
|• Вайнона Райдер ||«Эпоха невинности» ||Мэй Велланд
|-
|• Эмма Томпсон ||«Во имя отца» ||Гарет Пирс
|-
| rowspan=5|<center>67-я (1995)
| rowspan=5 align="center"|
|style="background:#EEDD82"|• Дайан Уист ||style="background:#EEDD82"|«Пули над Бродвеем» ||style="background:#EEDD82"|Хелен Синклер
|-
|• Розмари Харрис ||«Том и Вив» ||Роуз Хей-Вуд
|-
|• Хелен Миррен ||«Безумие короля Георга» ||королева Шарлотта
|-
|• Ума Турман ||«Криминальное чтиво» ||Миа Уоллес
|-
|• Дженнифер Тилли ||«Пули над Бродвеем» ||Оливия Нил
|-
| rowspan=5|<center>68-я (1996)
| rowspan=5 align="center"|
|style="background:#EEDD82"|• Мира Сорвино ||style="background:#EEDD82"|«Великая Афродита» ||style="background:#EEDD82"|Линда Эш
|-
|• Джоан Аллен ||«Никсон» ||Пэт Никсон
|-
|• Кэтлин Куинлан ||«Аполлон-13» ||Мэрилин Ловелл
|-
|• Мэр Уиннингэм ||«Джорджия» ||Джорджия Флуд
|-
|• Кейт Уинслет ||«Разум и чувства» ||Марианна Дэшвуд
|-
| rowspan=5|<center>69-я (1997)
| rowspan=5 align="center"|
|style="background:#EEDD82"|• Жюльет Бинош ||style="background:#EEDD82"|«Английский пациент» ||style="background:#EEDD82"|Хана
|-
|• Джоан Аллен ||«Суровое испытание» ||Элизабет Проктор
|-
|• Лорен Бэколл ||«У зеркала два лица» ||Ханна Морган
|-
|• Барбара Херши ||«Портрет леди» ||мадам Серена Мерл
|-
|• Мэрианн Жан-Батист ||«Тайны и ложь» ||Гортензия Камбербэтч
|-
| rowspan=5|<center>70-я (1998)
| rowspan=5 align="center"|
|style="background:#EEDD82"|• Ким Бейсингер ||style="background:#EEDD82"|«Секреты Лос-Анджелеса» ||style="background:#EEDD82"|Линн Брэкен
|-
|• Джоан Кьюсак ||«Вход и выход» ||Эмили Монтгомери
|-
|• Минни Драйвер ||«Умница Уилл Хантинг» ||Скайлэр
|-
|• Джулианна Мур ||«Ночи в стиле буги» ||Амбер Уэйвз
|-
|• Глория Стюарт ||«Титаник» ||Роза (в старости)
|-
| rowspan=5|<center>71-я (1999)
| rowspan=5 align="center"|
|style="background:#EEDD82"|• Джуди Денч ||style="background:#EEDD82"|'''«Влюблённый Шекспир» ||style="background:#EEDD82"|королева Англии Елизавета I
|-
|• Кэти Бэйтс ||«Основные цвета» ||Либби Холден
|-
|• Бренда Блетин ||«Голосок» ||Мэри Хофф
|-
|• Рэйчел Гриффитс ||«Хилари и Джеки» ||Хилари дю Пре
|-
|• Линн Редгрейв ||«Боги и монстры» ||Ханна
|-
| rowspan=5|<center>72-я (2000)
| rowspan=5 align="center"|
|style="background:#EEDD82"|• Анджелина Джоли ||style="background:#EEDD82"|«Прерванная жизнь» ||style="background:#EEDD82"|Лиса Роув
|-
|• Тони Коллетт ||«Шестое чувство» ||Линн Сиэр
|-
|• Кэтрин Кинер ||«Быть Джоном Малковичем» ||Максин Лунд
|-
|• Саманта Мортон ||«Сладкий и гадкий» ||Хэтти
|-
|• Хлоя Севиньи ||«Парни не плачут» ||Лана Тисдел
|-
|}

 2001—2010 
{| class="wikitable" width="100%" border="1" cellpadding="5" cellspacing="0" align="centre"
|-
! width="75px"|Церемония
! width="95px"|Фото лауреата
! width="174px"|Актриса
! Фильм
! width="200px"|Роль
|-
| rowspan=5|<center>73-я (2001)
| rowspan=5 align="center"|
|style="background:#EEDD82"|• Марша Гей Харден ||style="background:#EEDD82"|«Поллок» ||style="background:#EEDD82"|Ли Краснер
|-
|• Джуди Денч ||«Шоколад» ||Арманда Вуазен
|-
|• Кейт Хадсон ||«Почти знаменит» ||Пенни Лейн
|-
|• Фрэнсис Макдорманд ||«Почти знаменит» ||Элейн Миллер
|-
|• Джули Уолтерс ||«Билли Эллиот» ||Джорджия Уилкинсон
|-
| rowspan=5|<center>74-я (2002)
| rowspan=5 align="center"|
|style="background:#EEDD82"|• Дженнифер Коннелли ||style="background:#EEDD82"|«Игры разума» ||style="background:#EEDD82"|Алисия Нэш
|-
|• Хелен Миррен ||«Госфорд-парк» ||миссис Уилсон
|-
|• Мэгги Смит ||«Госфорд-парк» ||Констанс, графиня Трэнтем
|-
|• Мариса Томей ||«В спальне» ||Натали Страут
|-
|• Кейт Уинслет ||«Айрис» ||Айрис Мёрдок (в молодости)
|-
| rowspan=5|<center>75-я (2003)
| rowspan=5 align="center"|
|style="background:#EEDD82"|• Кэтрин Зета-Джонс ||style="background:#EEDD82"|«Чикаго» ||style="background:#EEDD82"|Вэлма Келли
|-
|• Кэти Бэйтс ||«О Шмидте» ||Роберта Хертцель
|-
|• Джулианна Мур ||«Часы» ||Лора Браун
|-
|• Куин Латифа ||«Чикаго» ||«Мама» Мортон
|-
|• Мерил Стрип ||«Адаптация» ||Сьюзен Орлеан
|-
| rowspan=5|<center>76-я (2004)
| rowspan=5 align="center"|
|style="background:#EEDD82"|• Рене Зеллвегер ||style="background:#EEDD82"|«Холодная гора» ||style="background:#EEDD82"|Руби Тьюс
|-
|• Шохре Агдашлу ||«Дом из песка и тумана» ||Нади Берани
|-
|• Патриша Кларксон ||«Праздник Эйприл» ||Джой Бёрнс
|-
|• Марша Гей Харден ||«Таинственная река» ||Селеста Бойл
|-
|• Холли Хантер ||«Тринадцать» ||Мелани Фрилэнд
|-
| rowspan=5|<center>77-я (2005)
| rowspan=5 align="center"|
|style="background:#EEDD82"|• Кейт Бланшетт ||style="background:#EEDD82"|«Авиатор» ||style="background:#EEDD82"|Кэтрин Хепбёрн
|-
|• Лора Линни ||«Кинси» ||Клара Макмиллен
|-
|• Вирджиния Мэдсен ||«На обочине» ||Майя Рэндалл
|-
|• Софи Оконедо ||«Отель „Руанда“» ||Татьяна Русесабагина
|-
|• Натали Портман ||«Близость» ||Элис Айрес / Джейн Джонс
|-
| rowspan=5|<center>78-я (2006)
| rowspan=5 align="center"|
|style="background:#EEDD82"|• Рэйчел Вайс ||style="background:#EEDD82"|«Преданный садовник» ||style="background:#EEDD82"|Тесса Куэйл
|-
|• Эми Адамс ||«Июньский жук» ||Эшли Джонстен
|-
|• Кэтрин Кинер ||«Капоте» ||Нелл Харпер Ли
|-
|• Фрэнсис Макдорманд ||«Северная страна» ||Глори Додж
|-
|• Мишель Уильямс ||«Горбатая гора» ||Альма Бирс Дел Мар
|-
| rowspan=5|<center>79-я (2007)
| rowspan=5 align="center"|
|style="background:#EEDD82"|• Дженнифер Хадсон ||style="background:#EEDD82"|«Девушки мечты» ||style="background:#EEDD82"|Эффи Уайт
|-
|• Адриана Барраса ||«Вавилон» ||Амелия
|-
|• Кейт Бланшетт ||«Скандальный дневник» ||Шеба Харт
|-
|• Эбигейл Бреслин ||«Маленькая мисс Счастье» ||Олив Гувер
|-
|• Ринко Кикути ||«Вавилон» ||Чиэко Ватаи
|-
| rowspan=5|<center>80-я (2008)
| rowspan=5 align="center"|
|style="background:#EEDD82"|• Тильда Суинтон ||style="background:#EEDD82"|«Майкл Клейтон» ||style="background:#EEDD82"|Карен Кроудер
|-
|• Кейт Бланшетт ||«Меня там нет» ||Джуд Куинн
|-
|• Руби Ди ||«Гангстер» ||мама Лукас
|-
|• Сирша Ронан ||«Искупление» ||Брайони Таллис (в 13 лет)
|-
|• Эми Райан ||«Прощай, детка, прощай» ||Хелен Маккриди
|-
| rowspan=5|<center>81-я (2009)
| rowspan=5 align="center"|
|style="background:#EEDD82"|• Пенелопа Крус ||style="background:#EEDD82"|'''«Вики Кристина Барселона» ||style="background:#EEDD82"|Мария Елена
|-
|• Эми Адамс ||«Сомнение» ||сестра Джеймс
|-
|• Виола Дэвис ||«Сомнение» ||миссис Миллер
|-
|• Тараджи П. Хенсон ||«Загадочная история Бенджамина Баттона» ||Куини
|-
|• Мариса Томей ||«Рестлер» ||Пэм / Кэссиди
|-
| rowspan=5|<center>82-я (2010)
| rowspan=5 align="center"|
|style="background:#EEDD82"|• Мо'Ник ||style="background:#EEDD82"|«Сокровище» ||style="background:#EEDD82"|Мэри Ли Джонстон
|-
|• Пенелопа Крус ||«Девять» ||Карла
|-
|• Вера Фармига ||«Мне бы в небо» ||Алекс Горан
|-
|• Мэгги Джилленхол ||«Сумасшедшее сердце» ||Джин Крэддок
|-
|• Анна Кендрик ||«Мне бы в небо» ||Натали Кинер
|-
|}

 2011—2020 
{| class="wikitable" width="100%" border="1" cellpadding="5" cellspacing="0" align="centre"
|-
! width="75px"|Церемония
! width="95px"|Фото лауреата
! width="174px"|Актриса
! Фильм
! width="200px"|Роль
|-
| rowspan=5|<center>83-я (2011)
| rowspan=5 align="center"|
|style="background:#EEDD82"|• Мелисса Лео ||style="background:#EEDD82"|«Боец» ||style="background:#EEDD82"|Элис Уорд
|-
|• Эми Адамс ||«Боец» ||Шарлин Флеминг
|-
|• Хелена Бонэм Картер ||«Король говорит!» ||королева Елизавета
|-
|• Хейли Стейнфелд ||«Железная хватка» ||Мэтти Росс
|-
|• Джеки Уивер ||«Царство животных» ||Жанин «Смёрф» Коуди
|-
| rowspan=5|<center>84-я (2012)
| rowspan=5 align="center"|
|style="background:#EEDD82"|• Октавия Спенсер ||style="background:#EEDD82"|«Прислуга» ||style="background:#EEDD82"|Минни Джексон
|-
|• Беренис Бежо ||«Артист» ||Пеппи Миллер
|-
|• Джессика Честейн ||«Прислуга» ||Селия Фут
|-
|• Мелисса Маккарти ||«Девичник в Вегасе» ||Меган
|-
|• Джанет Мактир ||«Таинственный Альберт Ноббс» ||Хьюберт Пейдж
|-
| rowspan=5|<center>85-я (2013)
| rowspan=5 align="center"|
|style="background:#EEDD82"|• Энн Хэтэуэй ||style="background:#EEDD82"|«Отверженные» ||style="background:#EEDD82"|Фантина
|-
|• Эми Адамс ||«Мастер» ||Пегги Додд
|-
|• Салли Филд ||«Линкольн» ||Мэри Тодд Линкольн
|-
|• Хелен Хант ||«Суррогат» ||Шерил Коэн Грин
|-
|• Джеки Уивер ||«Мой парень — псих» ||Долорес Солитано
|-
| rowspan=5|<center>86-я (2014)
| rowspan=5 align="center"|
|style="background:#EEDD82"|• Лупита Нионго ||style="background:#EEDD82"|«12 лет рабства» ||style="background:#EEDD82"|Пэтси
|-
|• Салли Хокинс ||«Жасмин» ||Джинджер
|-
|• Дженнифер Лоуренс ||«Афера по-американски» ||Розалин Розенфельд
|-
|• Джулия Робертс ||«Август: Графство Осейдж» ||Барбара Уэстон
|-
|• Джун Скуибб ||«Небраска» ||Кейт Грант
|-
| rowspan=5|<center>87-я (2015)
| rowspan=5 align="center"|
|style="background:#EEDD82"|• Патрисия Аркетт ||style="background:#EEDD82"|«Отрочество» ||style="background:#EEDD82"|Оливия Эванс
|-
|• Лора Дерн ||«Дикая» ||Барбара «Бобби» Грэй
|-
|• Кира Найтли ||«Игра в имитацию» ||Джоан Кларк
|-
|• Эмма Стоун ||«Бёрдмэн» ||Сэм Томсон
|-
|• Мерил Стрип ||«Чем дальше в лес» ||ведьма
|-
| rowspan=5|<center>88-я (2016)
| rowspan=5 align="center"|
|style="background:#EEDD82"|• Алисия Викандер ||style="background:#EEDD82"|«Девушка из Дании» ||style="background:#EEDD82"|Герда Вегенер
|-
|• Дженнифер Джейсон Ли ||«Омерзительная восьмёрка» ||Дейзи Домергю
|-
|• Руни Мара ||«Кэрол» ||Тереза Беливет
|-
|• Рэйчел Макадамс ||«В центре внимания» ||Саша Пфайффер
|-
|• Кейт Уинслет ||«Стив Джобс» ||Джоанна Хоффман
|-
| rowspan=5|<center>89-я (2017)| rowspan=5 align="center"|
|style="background:#EEDD82"|• Виола Дэвис ||style="background:#EEDD82"|«Ограды» ||style="background:#EEDD82"|Роуз Максон
|-
|• Наоми Харрис ||«Лунный свет» ||Паула
|-
|• Николь Кидман ||«Лев» ||Сью Брайерли
|-
|• Октавия Спенсер ||«Скрытые фигуры» ||Дороти Воан
|-
|• Мишель Уильямс ||«Манчестер у моря» ||Рэнди Чандлер
|-
| rowspan=5|<center>90-я (2018)| rowspan=5 align="center"|
|style="background:#EEDD82"|• Эллисон Дженни ||style="background:#EEDD82"|«Тоня против всех» ||style="background:#EEDD82"|Лавона Голден
|-
|• Мэри Джей Блайдж ||«Ферма „Мадбаунд“» ||Флоренс Джексон|-
|• Лесли Мэнвилл ||«Призрачная нить» ||Сирил Вудкок|-
|• Лори Меткалф ||«Леди Бёрд» ||Мэрион Макферсон|-
|• Октавия Спенсер ||«Форма воды» ||Зельда Фуллер|-
| rowspan=5|<center>91-я (2019)
| rowspan=5 align="center"|
|style="background:#EEDD82"|• Реджина Кинг ||style="background:#EEDD82"|«Если Бил-стрит могла бы заговорить» ||style="background:#EEDD82"|Шэрон Риверс
|-
|• Эми Адамс ||«Власть» ||Линн Чейни
|-
|• Марина де Тавира ||«Рома» ||София
|-
|• Эмма Стоун ||«Фаворитка» ||Эбигейл Машэм
|-
|• Рэйчел Вайс ||«Фаворитка» ||леди Сара
|-
| rowspan=5|<center>92-я (2020)| rowspan=5 align="center"|
|style="background:#EEDD82"|• Лора Дерн ||style="background:#EEDD82"|«Брачная история» ||style="background:#EEDD82"|Нора Фэншоу
|-
|• Кэти Бэйтс ||«Дело Ричарда Джуэлла» ||Барбара «Боби» Джуэлл
|-
|• Скарлетт Йоханссон ||«Кролик Джоджо» ||Рози Бецлер
|-
|• Флоренс Пью ||«Маленькие женщины» ||Эми Марч
|-
|• Марго Робби ||«Скандал» ||Кайла Посписил
|}

 2021—2030 
{| class="wikitable" width="100%" border="1" cellpadding="5" cellspacing="0" align="centre"
|-
! width="75px"|
! width="95px"|Фото лауреата
! width="174px"|Актриса
! Фильм
! width="200px"|Роль
|-
| rowspan=5|<center>93-я (2021)
| rowspan=5 align="center"|
|style="background:#EEDD82"|• Юн Ёджон ||style="background:#EEDD82"|«Минари» ||style="background:#EEDD82"|Сунджа
|-
|• Мария Бакалова ||«Борат 2» ||Тутар Сагдиева
|-
|• Гленн Клоуз ||«Элегия Хиллбилли» ||мама
|-
|• Оливия Колман ||«Отец» ||Энн
|-
|• Аманда Сейфрид ||«Манк» ||Мэрион Дэвис
|-
| rowspan=5|<center>94-я (2022)
| rowspan=5 align="center"|
|style="background:#EEDD82"|• Ариана Дебос ||style="background:#EEDD82"| '''«Вестсайдская история» ||style="background:#EEDD82"|Анита
|-
|• Джесси Бакли ||«Незнакомая дочь» ||молодая Леда Карузо
|-
|• Кирстен Данст ||«Власть пса» ||Роуз Гордон
|-
|• Джуди Денч ||«Белфаст» ||бабушка Бадди
|-
|• Онжаню Эллис ||«Король Ричард» ||Орасин Прайс
|-
| rowspan=5|<center>95-я (2023)
| rowspan=5 align="center"|
|style="background:#EEDD82"|• Джейми Ли Кёртис ||style="background:#EEDD82"| «Всё везде и сразу» ||style="background:#EEDD82"|Дейдра Боубейрдра
|-
|• Анджела Бассетт ||«Чёрная пантера: Ваканда навеки» ||королева Рамонда
|-
|• Хонг Чау ||«Кит» ||Лиз
|-
|• Керри Кондон ||«Банши Инишерина» ||Шивон Салливан
|-
|• Стефани Сюй ||«Всё везде и сразу» ||Джой Вонг / Джобу Тупаки
|-
|}

 Рекорды и достижения 
 Многократные лауреаты 
Двукратные обладательницы «Оскара» за лучшую женскую роль второго плана (здесь и далее указаны года проведения церемонии):
 Шелли Уинтерс (1960, 1966)
 Дайан Уист (1987, 1995)

 Многократные номинанты 
Телме Риттер принадлежит рекорд в данной категории по количеству номинаций (6) без побед, причём 4 из них были с интервалом в 1 год.

В таблицах полужирным золотым шрифтом отмечены годы побед.

 Обладательницы «Оскара» за главную роль и роль второго плана 
Семь человек, получившие «Оскар» за роль второго плана, были также признаны лучшими актрисами за исполнение главной роли:
 Хелен Хейс (1932)
 Ингрид Бергман (1945, 1957)
 Мэгги Смит (1970)
 Мерил Стрип (1983, 2012)
 Джессика Лэнг (1995)
 Кейт Бланшетт (2014)
 Рене Зеллвегер (2020)

 Двойные номинанты 
Восемь актрис были номинированы на «Оскар» за главную роль и роль второго плана в один год:
 Фэй Бейнтер (1939)
 Тереза Райт (1943)
 Джессика Лэнг (1983)
 Сигурни Уивер (1989)
 Холли Хантер (1994)
 Эмма Томпсон (1994)
 Джулианна Мур (2003)
 Кейт Бланшетт (2008)
 Скарлетт Йоханссон (2020)

 Другие достижения 

 Том Джонс (1964) — 3 номинацииСамый старый лауреат:
 Пегги Эшкрофт (1985) — 77 летСамый старый номинант:
 Глория Стюарт (1998) — 87 летСамый молодой лауреат:
 Татум О’Нил (1974) — 10 летСамый молодой номинант''':
 Татум О’Нил (1974) — 10 лет

В 1940 году Хэтти Макдэниел стала первой чернокожей актрисой, получившей премию «Оскар» в категории «лучшая женская роль второго плана» — за фильм «Унесённые ветром». Она же была и первой номинанткой за эту же роль.

Рита Морено и Ариана Дебос стали лауреатами за исполнение одной роли — Аниты в «Вестсайдской истории» 1961 года (Морено) и ремейке 2021 года (Дебос).

Примечания

См. также 
 Премия «Оскар» за лучшую мужскую роль
 Премия «Оскар» за лучшую мужскую роль второго плана
 Премия «Оскар» за лучшую женскую роль
 Список рекордов «Оскара»

Ссылки 
 Список лауреатов и номинантов премии «Оскар» лучшей актрисе второго плана в базе данных американской киноакадемии 

Женская роль второго плана
Списки актрис
Награды актрисам